Роберто Гонсало Соса Мартинес () (17 апреля 1970, Мехико, Мексика) — мексиканский актёр и режиссёр, внёсший значительный вклад в развитие мексиканского кинематографа, 116 работ в кино и телесериалах.

Биография 
Родился 17 апреля 1970 года в Мехико в семье актёра и режиссёра Бето Соса Родригеса и актрисы Эванхелины Мартинес. Также у него есть сестра, актриса Эванхелина Соса. После окончания средней школы переехал на учёбу в Париж, где учился в Национальной консерватории драматического искусства и Национальной цирковой школы Анни Фрателлини, также учился в Станфордском университете. В мексиканском кинематографе дебютировал в 1976 году и с тех пор принял участие в 116 работах в кино и телесериалах в качестве актёра и режиссёра.

Личная жизнь 
Роберто Соса женился на Ванессе Чангеротти, и та родила дочь Вайту, но личная жизнь не сложилась, супруги развелись.

Фильмография

Теленовеллы и музыкальные клипы

Многосезонные ситкомы 
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985-2007)

Cadenatres 
 Amor sin reserva

Once TV México 
 Estado de gracia, en el papel de N.

HBO 
 Capadocia, como El Mosco.

Univision 
 Encrucijada, como El Chango.

TV Azteca 
 A flor de piel
 Сеньора
 El amor de mi vida
 Todo por amor
 Lo que callamos las mujeres
 Lo que es el amor
 Machos
 Bajo el alma
 Un día cualquiera

Televisa 
 Chispita
 Luz y sombra, como Sergio Luna.
 Madres egoístas

Музыкальные клипы 
 Gimme the Power (Molotov (banda)) (1997)
 Tanto amor me marea (La Tremenda Korte)

Художественные фильмы 
En cine ha participado en más de 90 largometrajes, en varios de los cuales ha sido el protagonista y ha recibido múltiples reconocimientos. Su primer papel estelar cinematográfico fue durante su infancia, en El caballito volador, bajo la dirección de Alfredo Joscowicz. Ha trabajado bajo la dirección de importantes directores de renombre internacional: Oliver Stone, Paul Leduc, Arturo Ripstein, John Sayles, Tony Scott y Fernando Sariñana. Consulta su Trayectoria en el sitio oficial de Roberto Sosa en https://web.archive.org/web/20171110074709/http://robertososa.mx/vida.html

Destaca su actuación en las cintas:
 Cazador de asesinos (1983)
 El corazón de la noche (1984)
 ¿Cómo ves? (1985)
 Barroco (1989)
 Gringo viejo (1989)
 Lola (1990), por la que recibió el Ariel a la Mejor Co-actuación Masculina;
 Latino Bar (1991)
 Cabeza de Vaca (1991)
 El patrullero (Highway Patrolman) (1991), por la que obtuvo la Concha de Plata al Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España;
 Ángel de fuego (1992)
 Dollar Mambo (1993)
 Lolo (1993), que le valió el Hugo de Plata al Mejor Actor en el Festival Internacional de Chicago;
 De muerte natural (1996), que lo hizo acreedor al Ariel al Mejor Actor de Cuadro;
 Fibrra óptica (1998)
 Crónica de un desayuno (1999) 
 Ciudades oscuras (2002)
 Hombre en llamas (2004) (La Voz) 
 Borderland (2005)
 Parada paraíso (2005)
 Entre caníbales (2007)
 Victorio (2008)
 Enemigos íntimos (2009)
 Get the Gringo (2012)
 El fantástico mundo de Juan Orol (2012)
 Tlatelolco: verano del 68 (2013)

Театральные работы 
 La lucha se hace (1981)
 De la calle (1987-1989), por la cual recibió el Premio a Mejor Actor de la Unión de Cronistas y Críticos de Teatro 
 Enemigo de clase (1992)
 Madame Butterfly (1992) 
 La noche de los asesinos (1994), con temporada en San Petersburgo y en Moscú;
 Equus (1997)
 Trainspotting (1999)
 Pastorela de Tepotzotlán (1991-2001) dirigida por su padre y con la actuación de su hermana, Evangelina Sosa;
 Cáncer de olvido (2011-)

Награды и премии 
 Premio Nacional de la Juventud otorgado por el gobierno mexicano (1985)
 Ariel Awards al Mejor actor:
 Lola (1989);
 De muerte natural (1996);
 Fibra óptica (1999; nominación);
 Concha de Plata al mejor actor:
 El patrullero (Highway Patrolman) (1991)
 Lolo (1993), que le valió el Hugo de Plata al Mejor Actor en el Festival Internacional de Chicago

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актёры по алфавиту
Режиссёры по алфавиту
Актёры Мексики
Режиссёры Мексики
Лауреаты премии «Ариэль» за лучшую мужскую роль
Лауреаты премии «Ариэль» за лучшую мужскую роль второго плана
Лауреаты премии «Серебряная раковина» лучшему актёру
Лауреаты премии Nacional de la Juventud